Ву́лиця Гаврилюка́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Гаврилюка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Гаврилюка — вулиця в місті Луцьк.

 Вулиця Гаврилюка — колишня назва вулиці Ярова у місті Київ.
 Вулиця Гаврилюка — колишня назва вулиці Благовісна у місті Ківерці.
 Вулиця Гаврилюка — колишня назва Шпитального провулку в місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей